Francja:
 Bellegarde – gmina w Regionie Centralnym-Dolina Loary
 Bellegarde – gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bellegarde – gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Gers
 Bellegarde – gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn
 Bellegarde-du-Razès – gmina
 Bellegarde-en-Diois – gmina
 Bellegarde-en-Forez – gmina
 Bellegarde-en-Marche – gmina
 Bellegarde-Marsal – gmina
 Bellegarde-Poussieu – gmina
 Bellegarde-Sainte-Marie – gmina

Szwajcaria:
 Bellegarde – francuska nazwa gminy Jaun

Osoby:
 Jean-Ricner Bellegarde – francuski piłkarz

Inne:
 Fort de Bellegarde – fort we Francji
 De Bellegarde – ród szlachecki osiadły na ziemiach śląskich
 oblężenie Bellegarde

Zobacz też:
 Gare de Bellegarde
 Ouzouer-sous-Bellegarde
 Port lotniczy Limoges-Bellegarde
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde
 Saint-Silvain-Bellegarde